Xintun bezeichnet:

 Xintun (Heqing) (辛屯镇), Großgemeinde im Kreis Heqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xintun (Zaoqiang) (新屯镇), Großgemeinde im Kreis Zaoqiang in der chinesischen Provinz Hebei
 Xintun (Yi’an) (新屯乡), Gemeinde im Kreis Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xintun (Dongzhou) (新屯街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xintun (Wangmo) (新屯街道), Straßenviertel im Kreis Wangmo in der chinesischen Provinz Guizhou